Ситно — топоним:
 озеро
 Си́тно — озеро в Витебской области Белоруссии;
 Ситно — озеро в Новгородской области России;
 населённый пункт
 Белоруссия
 Ситно — деревня в Лиозненском районе Витебской области (Добромыслинский сельсовет);
 Россия
 Ситно — деревня в Новгородском районе Новгородской области (Савинское сельское поселение);
 Ситно — посёлок в Новгородском районе Новгородской области (Савинское сельское поселение);
 Ситно — посёлок в Пустошкинском районе Псковской области (Забельская волость);
 Ситно — остров в Псковской области, в дельте реки Великая
 административная единица
 Ситно — сельская гмина в Польше.
Другое
 Ситно (крепость) — крепость в Витебской области Белоруссии, существовавшая в XVI веке на правом берегу реки Полоты

См. также 
 Ситнянское — озеро в Лиозненском районе Витебской области Белоруссии.